

Persone
 Aristide Baracchi (1885-1964) – baritono italiano
 Giacomo Baracchi (1922-2012) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Mietta Baracchi Bavagnoli (1940) – politica e docente italiana
 Nico Baracchi (1957-2015) – skeletonista e bobbista svizzero
 Raffaella Baracchi (1964) – attrice italiana, Miss Italia nel 1983

Altro
 Trofeo Baracchi – corsa a cronometro maschile di ciclismo su strada